Мылово — название населённых пунктов.

Россия 
 Мылово — деревня в Палкинском районе Псковской области.

Украина 
 Мылово — бывшее село в Белопольском районе Сумской области, ликвидировано в 2001 году.

См. также 
 Мыловое — село в Бериславском районе Херсонской области.